Окта́вио Дари́о Родри́гес Пе́нья (; 17 сентября 1974, Монтевидео) — уругвайский футболист, левый защитник, долгое время выступал за национальную сборную.

Биография 
Дарио Родригес в детстве играл за школы кубов «Урукан Вильехас», «Хигос-дель-Мар». В 1990—1994 годах выступал за молодёжный состав клуба «Суд Америка». Свой первый профессиональный сезон 1994/95 провёл в этом же клубе, после чего перешёл в мексиканскую «Толуку».

В 1997 году вернулся в Уругвай, в столичный клуб «Белья Виста». Своей игрой привлёк внимание одного из грандов уругвайского футбола — «Пеньяроля» — и уже в 1998 году Дарио перешёл к «ауринегрос». Именно будучи игроком «Пеньяроля» Родригес впервые получил вызов сборную Уругвая в 2000 году.

В 2002 году Дарио Родригес принял участие со сборной на чемпионате мира. Уругвайцы не смогли выйти из группы, однако сам Родригес вошёл в историю как автор одного из самых красивых голов того турнира — хлёсткий удар с лёта заставил капитулировать вратаря сборной Дании. После чемпионата Дарио перешёл в немецкий «Шальке 04», где успешно выступал на протяжении шести лет.

Со сборной Уругвая Дарио Родригес также принял участие в Кубах Америки 2004 (третье место) и 2007 годов (4-е место). Также он был капитаном сборной. По количеству проведённых матчей за сборную (51) Дарио Родригес занимает 18-е место в истории «Селесте».

В 2008 году Родригес вернулся в «Пеньяроль». После ухода зимой 2011 года из команды Антонио Пачеко Дарио стал основным капитаном «Пеньяроля». В 2015 годузавершил карьеру футболиста. В 2016 году вошёл в тренерский штаб «Пеньяроля» под руководством Хорхе Да Сильвы.

Старший брат Дарио — Эктор Родригес Пенья — также был футболистом, участник двух Кубков Америки (1991 и 1993 годов).

Достижения 
 Чемпион Уругвая (3): 1999, 2009/10, 2012/13
 Победитель второго дивизиона Уругвая (1): 1997
 Вице-чемпион Германии (2): 2004/05, 2006/07
 Финалист Кубка Германии (1): 2005
 Обладатель Кубка немецкой лиги (1): 2005
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2011
 Победитель Кубка Интертото (2): 2003, 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика выступлений на Fussballdaten.de

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Шальке 04»